Paracelsus steht für

 Paracelsus (Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, 1493–1541), Gelehrter

nach diesem benannt:
 (2239) Paracelsus, Asteroid des Hauptgürtels
 Paracelsus-Medaille, höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft
 Paracelsus-Preis, Auszeichnung der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft
 Paracelsusring (Villach) der Stadt Villach
 Paracelsusring (Salzburg) der Stadt Salzburg
 Paracelsus (Kolbenheyer), Roman-Trilogie von Erwin Guido Kolbenheyer
 Paracelsus Medizinische Privatuniversität, österreichische Privatuniversität in Salzburg
 Paracelsus-Kliniken, Unternehmen zur Krankenhausträgerschaft
 Paracelsus-Krankenhaus Unterlengenhardt, anthroposophisches Krankenhaus in Bad Liebenzell, Ortsteil Unterlengenhardt
 Paracelsus-Therme, Thermalbad in Bad Liebenzell
 Paracelsus-Bad, Hallenbad in Berlin-Reinickendorf
 U-Bahnhof Paracelsus-Bad, der nach dem Hallenbad benannte U-Bahnhof der Berliner U-Bahn-Linie U8
 Paracelsus-Bad (Salzburg), Hallenbad in Salzburg
 Paracelsus (Drama), Theaterstück von Richard Billinger
 Paracelsus (Schnitzler), ein Versspiel in einem Akt von Arthur Schnitzler
 Paracelsus (Film), Film von G. W. Pabst aus dem Jahr 1943
 Theophrastus Paracelsus, Stummfilm über den Arzt
 Paracelsus-Zwickl, Bio-Bier der Stieglbrauerei zu Salzburg
 Paracelsus – Ein Landschaftsessay, Kinodokumentarfilm von Erich Langjahr (2021)